Ameixial peut désigner :

 Ameixial, paroisse civile de la municipalité de Loulé, située dans le district de Faro ;
 São Bento do Ameixial, paroisse civile de la municipalité d'Estremoz, située dans le district d'Évora ;
 Santa Vitória do Ameixial, paroisse civile de la municipalité d'Estremoz, située dans le district d'Évora.

Histoire 
 Bataille d'Ameixial, bataille intervenue le , dans le cadre de la guerre de Restauration portugaise (1640-1668)